Гаджега Василь Миколайович (1863–1938) — релігійний і культурно-освітній діяч, історик, педагог, редактор, перекладач Закарпаття
 Гаджега Юлій Петрович (1879–1947) — історик, журналіст, письменник, релігійний і культурний діяч. Доктор богослов'я.

Прізвища